Shalom pode ser:

 Shalom - uma expressão hebraica;
 Comunidade Católica Shalom - um comunidade filiada à Renovação Carismática Católica.

Desambiguação